Příjmení Roček nosí více významných osobností:

 František Roček (1860–1928) – rakouský právník a politik české národnosti z Čech
 Miroslav Roček – rozcestník
 Zdeněk Roček (* 1924) – český fotbalový brankář a fotbalový trenér